

Toponyme 

 La Verpillière, commune de l'Isère
 Gare de La Verpillière
 Grottes de la Verpillière près de Germolles sur Mellecey, Saône-et-Loire
 Abri de la Verpilière près de Menetoy sur Vic-de-Chassenay, Côte-d'Or

 Voir aussi
 Verpillières, commune de la Somme
 Verpillières-sur-Ource, commune de l'Aube

Patronyme 

 Guy de La Verpillière (1922 - 2006), homme politique français. Député puis sénateur de l'Ain ;
 Charles de La Verpillière (1954 - ), homme politique français. Député de l'Ain ; fils du précédent.